

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 19, w tym 9 podstawowych
 Leonów – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Rejowiec 
 Leonów – część wsi Niemce w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Niemce
 Leonów – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Bełchatów
 Leonów – część wsi Brzozów w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Bielawy
 Leonów – część wsi Gorzkowice w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Gorzkowice
 Leonów – przysiółek wsi Chełmo w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Masłowice
 Leonów – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Wolbórz
 Leonów – część wsi Łagiewniki w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Czarnożyły
 Leonów – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Zgierz
 Leonów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Maciejowice 
 Leonów – część wsi Budziska w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Trojanów
 Leonów – część wsi Rudzienko w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Dobre
 Leonów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Kałuszyn 
 Leonów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Słubice 
 Leonów – przysiółek wsi Janów w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Skaryszew
 Leonów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Nowa Sucha 
 Leonów – część wsi Szumsko w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Raków
 Leonów – część wsi Wawrzeńczyce w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów
 Leonów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Borek Wielkopolski

Inne 
 Leonów – część Łodzi
 Leonów – dawna nazwa przystanku kolejowego Nowa Sucha w Nowej Suchej, w województwie mazowieckim

Zobacz też 
 Leonowo, Puczniew-Leonów